Hrdlořezy (okres Mladá Boleslav), gemeente in Tsjechië
 Hrdlořezy (Praag), wijk van Praag